Mistrovství světa v rychlobruslení ve víceboji 2012 se konalo ve dnech 18. a 19. února 2012 v rychlobruslařské hale Krylatskoje v ruské Moskvě. Pro muže to bylo 106. mistrovství světa, pro ženy 70. Z předchozího mistrovství světa obhajovali titul Rus Ivan Skobrev, jenž skončil pátý, a Nizozemka Ireen Wüstová, která v Moskvě získala třetí zlatou medaili ze světových šampionátů ve víceboji.

Českou výpravu tvořila pouze Martina Sáblíková, která zde získala stříbrnou medaili.

Muži 
Mužského mistrovství světa se zúčastnilo celkem 24 závodníků, 14 z Evropy: Nizozemsko (4), Polsko (3), Norsko (2), Belgie (1), Francie (1), Lotyšsko (1), Německo (1), Rusko (1); 7 ze Severní Ameriky: Kanada (4), USA (3); 2 z Asie: Japonsko (1), Jižní Korea (1); a 1 z Oceánie: Nový Zéland (1).

Ženy 
Ženského mistrovství světa se zúčastnilo celkem 24 závodnic, 14 z Evropy: Nizozemsko (4), Rusko (3), Německo (2), Norsko (2), Polsko (2), Česko (1); 6 ze Severní Ameriky: Kanada (4), USA (2); a 4 z Asie: Japonsko (3), Jižní Korea (1).

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve víceboji 2012, isuresults.eu

2012
Rychlobruslení v roce 2012
Rychlobruslení v Rusku
Sportovní události v Moskvě
Sport v Rusku v roce 2012